Бедня:

 Бедня (Смоленская область) - деревня в Смоленской области России.
 Бедня (Хорватия) - деревня в Хорватии
 Бедня (река) - река в Хорватии